Мехмед — варіант імені «Мухаммад». Його носили такі турецькі султани:

 Мехмед I (1389–1421)
 Мехмед II Фатіх (Завойовник) (1432–1481)
 Мехмед (1520–1542) — старший син (шехзаде) султана Сулеймана I та Хюррем Султан (Роксолана), санджак-бей Маніси з 1533 по 1543 роки
 Мехмед III (1566–1603)
 Мехмед IV (1642–1692)
 Мехмед V (1844–1918)
 Мехмед VI (1918–1922), 36-ий та останній султан, 100-ий каліф Ісламу.